Osoby o tym nazwisku:
 Adil Chihi – marokańsko-niemiecki piłkarz
 Slim Chihi – tunezyjski zapaśnik